Huawei U8230 — смартфон китайской компании Huawei, представленный 16 июня 2009 в Шэньчжэне. Работает на платформе Android, не имеет аппаратной клавиатуры, вместо которой большой сенсорный экран с поддержкой компактной или полной QWERTY клавиатуры. Коммуникатор имеет большую емкость батареи 1500 мА/ч. Представитель отделения терминального оборудования Huawei, Глория Чуэн, так прокомментировала выход данного коммуникатора: «В моделях U8230 и C8000, представленных на выставке CommunicAsia, используются интерактивные технологии смартфонов качественно нового уровня, и Huawei с нетерпением ждет возможности предложить эти устройства абонентам.»

Технические характеристики 
 Операционная система: Android 1.5 (Cupcake) — 2.0/2.1 (Eclair)
 Процессор: Qualcomm MSM7200А (528 МГц)
 RAM: 256 MB
 ROM: 192 MB
 Габариты: 116 х 62 х 12 мм
 Вес: 135 г. (с батареей)
 Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR
 WiFi: 802.11b/g
 Интерфейс подключения: micro-USB разъем для синхронизации данных, функция зарядки
 Клавиатура: Виртуальная QWERTY (Android\TouchPal)
 Звук: MP3, MIDI, AMR, AAC, eAAC+; 2.5 мм
 Дисплей: емкостный 3.5" TFT, 320 х 480
 Слот расширения: MicroSD (до 16 Гб)
 Аккумулятор: Li-Pol 1500 мА·ч
 Работа в режиме разговора: До 210 минут (GSM)
 Работа в ждущем режиме: До 300 часов (GSM)
 Сети: GSM bands; W-CDMA band; GPRS; EGPRS/EDGE; HSDPA 7.2Mbps
 GPS: GPS/A-GPS
 Камера: 3.2 Mp, автофокус

Поддержка OS Android

Android 1.5/2.0/2.1 
На момент появления аппарат изначально поставлялся с установленной операционной системой Android 1.5 «Cupcake». Обновление до версии Android 2.0 произошло сразу после её выхода в начале 2010 года, а спустя короткое время на U8230 появилась официальная прошивка Android 2.1 «Eclair».

Официальная прошивка Android 2.2 
Несмотря на неоднократные заявления компании о том, что она не планирует обновлять версию прошивки U8230 до официальной Android 2.2 Froyo, на выставке TIBO 2011 в Минске, руководитель отдела продаж терминального оборудования Артем Гришин сообщил журналистам, что Huawei все таки не исключает такую возможность: «Сейчас этот вопрос прорабатывается нашими инженерами. Мы рассматриваем такую возможность».. 

Тем не менее, на конец 2012 года официальной прошивки Android 2.2 для U8230 так и не появилось. На фоне того, что после Android 2.1 (последней официальной версии прошивки) с момента заявления г-на Гришина вышло уже как минимум 5 версий мобильной ОС, можно сделать вывод, что работы по обновлению ПО для Huawei U8230 полностью остановлены.

Ссылки 
 Интернет-сообщество оборудования Huawei и в частности U8230
 Официальный сайт Huawei
 Официальный русскоязычный сайт Huawei
  Официальный анонс Huawei U8230 
 Обзор андроид-смартфонов Huawei U8220 и U8230 — сделано на совесть!
 life:) Беларусь начал продажи Huawei U8230. Контракт на 23 доллара в месяц
 Блог о смартфоне на Android

Примечания 

Сетевое оборудование
Смартфоны Huawei